Résultats détaillés de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 500 Series, s'est tenue du 15 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Vainqueur du tournoi de San José deux jours auparavant, l'Espagnol Fernando Verdasco s'incline dès le premier tour face au Français Jérémy Chardy, qui lui n'avait pas remporté un seul match de la saison, avec quatre éliminations au premier tour dans ses quatre premiers tournois.
 Sam Querrey remporte le tournoi en simple en battant John Isner en finale. Il s'agit de son premier titre en indoor, et de sa première finale gagnée face à un compatriote, après ses défaites à Newport 2009 et Indianapolis 2009 face respectivement à Rajeev Ram et Robby Ginepri.
 En double, les deux finalistes du simple John Isner et Sam Querrey s'imposent face à Ross Hutchins et Jordan Kerr. Il s'agit pour chacun de leur  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2010) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Memphis
ATP 2010
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en février 2010